Општина Врање се може односити на:
 Градска општина Врање
 Град Врање